Kats (dorp), plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zeeland

 Personen
 Gert-Jan Kats (1971), Nederlands politicus
 Jacob Kats (1804-1886), Vlaams onderwijzer en schrijver
 Maria Kats (Joeddiph, 1973), Russisch zangeres

 Overig
 Kats & Co, Nederlandse politieserie

Zie ook 
 Kat (doorverwijspagina)
 Cats (doorverwijspagina)